Paramirim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paramirim (ort), Bahia, 
 Paramirim (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar